Список кавалеров ордена Святого Александра Невского

Кавалеры эпохи Екатерины I

Кавалеры эпохи Петра II

Кавалеры эпохи Анны Иоанновны

Кавалеры эпохи Ивана VI

Кавалеры эпохи Елизаветы Петровны

Кавалеры эпохи Петра III

Кавалеры эпохи Екатерины II

Кавалеры эпохи Павла I

Кавалеры эпохи Александра I

Кавалеры эпохи Николая I

Кавалеры эпохи Александра II 

12 марта 1855 — Сольмс-Браунфельс, Бернгард Карл Вильгельм, принц Сольмс-Браунфельский, генерал от кавалерии ганноверской службы, (алмазные знаки — 26 августа 1856)
 18 марта 1855 — Вильгельм Баденский, принц Баденский
 18 марта 1855 — Герман Саксен-Веймар-Эйзенахский, принц Саксен-Веймар-Эйзенахский
 22 марта 1855 — Турн-и-Таксис, Карл Теодор фон, принц Турн-и-Таксиса, генерал от кавалерии баварской службы, (алмазные знаки — 22 марта 1855)
 27 марта 1855 — Аркадий (Фёдоров), архиепископ Олонецкий и Петрозаводский
 17 апреля 1855 — Безак, Александр Павлович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (алмазные знаки — 16 августа 1857)
 17 апреля 1855 — Завадовский, Василий Петрович, тайный советник
 17 апреля 1855 — Квицинский, Онуфрий Александрович, генерал-лейтенант
 17 апреля 1855 — Кочубей, Аркадий Васильевич, действительный тайный советник (алмазные знаки — 23 апреля 1859)
 17 апреля 1855 — Строганов, Александр Григорьевич, граф, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 29 сентября 1859)
 17 апреля 1855 — Суворов, Александр Аркадьевич, граф, светлейший князь Италийский, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1856)
 17 апреля 1855 — Тенгоборский, Людвиг Валерианович, действительный тайный советник
 17 апреля 1855 — Шлиппенбах, Константин Антонович, барон, генерал-лейтенант
 25 мая 1855 — Серракаприола, Никола Мареска Доннорсо, герцог ди Серракаприола
 1 июля 1855 — Горчаков, Александр Михайлович, светлейший князь
 19 июля 1855 — Лехнер, Андрей Андреевич, инженер-генерал
 14 декабря 1855 — Назимов, Владимир Иванович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 1 мая 1863)
 1856 − Людвиг IV, великий герцог Гессенский
 не позднее 1856 — Эрнст II, герцог Саксен-Кобург-Готский
 1 января 1856 — Брок, Пётр Фёдорович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 1 января 1865)
 1 января 1856 — Ковалевский, Евграф Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1858)
 1 января 1856 — Митусов, Григорий Петрович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 1 января 1862)
 1 января 1856 — Норов, Авраам Сергеевич, действительный тайный советник
 1 января 1856 — Толмачёв, Афанасий Емельянович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 1 января 1865)
 28 января 1856 — Педру V, король Португалии
 24 марта 1856 — Врангель, Карл Егорович, барон, генерал от кавалерии, 24.03.1856 с мечами, (алмазные знаки — 24 марта 1861)
 14 апреля 1856 — Остен-Сакен, Роман Фёдорович, барон, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 апреля 1860)
 15 апреля 1856 — Ливен, Вильгельм Карлович, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1858)
 30 мая 1856 — Наполеон III, император Франции
 4 августа 1856 — Гумбольдт, Александр фон, барон
 4 августа 1856 — Массов, Людвиг фон, действительный тайный советник прусской службы
 26 августа 1856 — Бажанов, Василий Борисович, императорский духовник, (алмазные знаки — 8 сентября 1859)
 26 августа 1856 — Богданович, Лука Фёдорович, адмирал (алмазные знаки — 26 сентября 1858)
 26 августа 1856 — Будберг, Александр Иванович, генерал от кавалерии (алмазные знаки — 30 августа 1864)
 26 августа 1856 — Веймарн Александр Фёдорович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 1 января 1869)
 26 августа 1856 — Губе, Ромуальд Михайлович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 8 сентября 1859)
 26 августа 1856 — Дюгамель, Александр Осипович, генерал от инфантерии (алмазные знаки — 30 августа 1860)
 26 августа 1856 — Илиодор (Чистяков), архиепископ Курский и Белогородский
 26 августа 1856 — Иннокентий (Вениаминов), святитель, митрополит Московский и Коломенский, (алмазные знаки — 8 апреля 1862)
 26 августа 1856 — Княжевич, Александр Максимович, действительный тайный советник, министр финансов России, (алмазные знаки — 1 января 1868)
 26 августа 1856 — Козловский, Викентий Михайлович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1863)
 26 августа 1856 — Лёвшин, Алексей Ираклиевич, действительный тайный советник (алмазные знаки — 31 декабря 1857)
 26 августа 1856 — Мария Александровна, императрица Российской империи
 26 августа 1856 — Морни, Шарль де, герцог де Морни
 26 августа 1856 — Мясоедов, Александр Иванович, генерал-лейтенант
 26 августа 1856 — Николай Вильгельм Нассауский, принц Нассауский
 26 августа 1856 — Перфильев, Степан Васильевич, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1870)
 26 августа 1856 — Платер, Григорий Иванович, адмирал
 26 августа 1856 — Тучков, Павел Алексеевич (младший), генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1862)
 6 сентября 1856 — Радзивилл, Вильгельм Фридрих Павел, князь, генерал от инфантерии
 6 сентября 1856 — Рот фон Шрекенштейн, Людвиг Иоганн, барон, генерал от кавалерии прусской службы
 6 сентября 1856 — Фитцум фон Эгерсберг, Фридрих Август Иоганн, обер-гофмейстер
 8 сентября 1856 — Леопольд II, король Бельгии
 17 сентября 1856 — Герлах, Людвиг Фридрих Леопольд фон, генерал от инфантерии прусской службы
 17 сентября 1856 — Гребен, Карл фон дер, граф, генерал от кавалерии прусской службы
 17 сентября 1856 — Нойман-Козел, Август Вильгельм фон, генерал от инфантерии прусской службы
 25 ноября 1856 — Николай Николаевич Младший, великий князь
 6 декабря 1856 — Толстой, Алексей Петрович, граф, генерал от кавалерии
 6 декабря 1856 — Фролов, Пётр Николаевич, генерал от инфантерии
 1857 — Карл Баденский, принц Баденский
 1857 — Генрих Гессенский и Прирейнский, принц Гессенский
 не позднее 1857 — Нарваэс, Рамон Мария, герцог де Валенсия
 26 января 1857 — Колонна-Валевский, Александр, граф внебрачный сын императора Наполеона I
 2 февраля 1857 — Франсиско де Асис Бурбон, король-консорт Испании, герцог Кадисский
 2 февраля 1857 — Хрещатицкий, Павел Степанович, генерал-лейтенант
 19 февраля 1857 — Осуна и Инфантадо, Мариано Теллес-Хирон и Бофор-Спонтин, герцог и гранд Испании 1-го класса, (алмазные знаки — 19 февраля 1857)
 6 апреля 1857 — Бенсо ди Кавур, Камилло, граф (алмазные знаки — 6 апреля 1857)
 6 апреля 1857 — Ламармора, Альфонсо Ферреро, маркиз делла Мармора
 7 апреля 1857 — Павел (Подлипский), архиепископ Черниговский и Нежинский
 21 мая 1857 — Вальян, Жан Батист Филибер, маршал Франции (алмазные знаки — 21 мая 1857)
 21 мая 1857 — Гамелен, Фердинанд Альфонс, адмирал Франции, морской министр Франции (алмазные знаки — 21 мая 1857)
 27 мая 1857 — Сергей Александрович, великий князь
 27 мая 1857 — Толстой, Иван Матвеевич, обер-гофмейстер, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 27 мая 1857 — Чевкин, Константин Владимирович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 8 сентября 1859)
 27 мая 1857 — Шервашидзе, Михаил Георгиевич, князь, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 30 августа 1861)
 5 июня 1857 — Багратион-Имеретинский, Александр Георгиевич, светлейший князь, генерал-адъютант Его Императорского Величества
 10 июня 1857 — , принц Датский
 27 августа 1857 — Дмитриев, Александр Петрович, тайный советник
 30 августа 1857 — Барятинский, Александр Иванович, князь, генерал от инфантерии
 30 августа 1857 — Гринвальд, Родион Егорович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1860)
 30 августа 1857 — Толстой, Николай Матвеевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 28 марта 1866)
 1858 — Вальдерзее, Франц Генрих Георг фон, граф
 1 января 1858 — Брадке, Егор Фёдорович, действительный тайный советник
 1 января 1858 — Норов, Николай Николаевич, тайный советник
 1 января 1858 — Хрущов, Степан Петрович, адмирал
 13 января 1858 — Путятин, Евфимий Васильевич, граф, адмирал
 19 февраля 1858 — Маркус, Михаил Антонович, тайный советник
 23 марта 1858 — Михаил (Голубович), архиепископ Минский и Бобруйский
 17 апреля 1858 — Виельгорский, Матвей Юрьевич, граф, обер-гофмейстер, (алмазные знаки — 30 августа 1860)
 17 апреля 1858 — Зиновьев, Николай Васильевич, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 30 августа 1863)
 17 апреля 1858 — Клюпфель, Владислав Филиппович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1876)
 17 апреля 1858 — Рокасовский, Платон Иванович, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 11 июля 1862)
 19 апреля 1858 — Брей-Штейнбург, Отто, граф министр-президент Баварии
 16 августа 1858 — Бурбон-Сицилийский, Людовик, граф ди Трани
 16 августа 1858 — Виллем, принц Оранский
 13 сентября 1858 — Евдокимов, Николай Иванович, граф, генерал от инфантерии, 13.09.1858 с мечами, (алмазные знаки — 1863)
 15 сентября 1858 — Бонапарт, Наполеон Жозеф, титулярный император французов
 15 сентября 1858 — Фундуклей, Иван Иванович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 апреля 1862)
 26 сентября 1858 — Константин Константинович, великий князь
 6 декабря 1858 — Катенин, Александр Андреевич, генерал от инфантерии
 1859 — Маттеос I (Чухаджян), католикос всех армян
 1 января 1859 — Сенявин, Лев Григорьевич, тайный советник
 1 января 1859 — Тымовский, Осип Игнатьевич, действительный тайный советник
 8 февраля 1859 — Бутурлин, Сергей Петрович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1867)
 12 апреля 1859 — Анатолий (Мартыновский), архиепископ Могилёвский и Мстиславский
 12 апреля 1859 — Афанасий (Соколов), архиепископ Казанский и Свияжский
 12 апреля 1859 — Борх, Александр Михайлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 23 апреля 1861)
 12 апреля 1859 — Мандерштерн, Карл Егорович, генерал от инфантерии
 12 апреля 1859 — Панаев, Владимир Иванович, тайный советник
 23 апреля 1859 — Броневский, Дмитрий Богданович, генерал-лейтенант
 23 апреля 1859 — Цеймерн, Максим Карлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 30 августа 1862)
 3 мая 1859 — Николай Михайлович, великий князь
 26 мая 1859 — Штегеман, Христофор Осипович, генерал от инфантерии
 1 июля 1859 — Арендт, Николай Фёдорович, лейб-медик Николая I, тайный советник
 1 июля 1859 — Ахлёстышев, Дмитрий Дмитриевич, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 4 февраля 1865)
 3 июля 1859 — Абдул-Меджид I, султан Османской империи
 8 сентября 1859 — Башуцкий, Александр Данилович, тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1866)
 8 сентября 1859 — Врангель, Александр Евстафьевич, барон 08.09.1859 с мечами, (алмазные знаки — 30 августа 1861)
 8 сентября 1859 — Епанчин, Иван Петрович, адмирал, (алмазные знаки — 31 марта 1868)
 8 сентября 1859 — Замятнин, Дмитрий Николаевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 16 апреля 1867)
 8 сентября 1859 — Мелихов, Василий Иванович, адмирал
 8 сентября 1859 — Трубецкой, Николай Иванович, князь, обер-гофмейстер, (алмазные знаки — 30 августа 1863)
 2 октября 1859 — Васильчиков, Илларион Илларионович, князь
 6 декабря 1859 — Филипсон, Григорий Иванович, генерал от инфантерии, 06.12.1859 с мечами, (алмазные знаки — 29 апреля 1861)
 31 декабря 1859 — Бутков, Владимир Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1865)
 31 декабря 1859 — Суковкин, Акинфий Петрович, тайный советник
 1860 — Карл Антон Гогенцоллерн-Зигмаринген, князь
 1860 — Карниолин-Пинский, Матвей Михайлович, сенатор
 22 февраля 1860 — Жандр, Андрей Андреевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1871)
 3 апреля 1860 — Платон (Городецкий), митрополит Киевский и Галицкий, (алмазные знаки — 21 мая 1870)
 17 апреля 1860 — Бушен, Христиан Николаевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 17 апреля 1860 — Лауниц, Василий Фёдорович, генерал от кавалерии
 17 апреля 1860 — Прокопович-Антонский, Дмитрий Михайлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 17 апреля 1860 — Сабуров, Андрей Иванович, гофмейстер
 22 апреля 1860 — Потёмкин, Александр Михайлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 6 декабря 1864)
 23 апреля 1860 — Капнист, Иван Васильевич, тайный советник
 26 июня 1860 — Дмитрий Константинович, великий князь
 7 августа 1860 — Филипп, граф Фландрии
 30 августа 1860 — Рамзай, Эдуард Андреевич, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 марта 1863)
 17 октября 1860 — Павел Александрович, великий князь
 1 января 1861 — Апрелев, Иван Фёдорович, сенатор, тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1869)
 1 января 1861 — Буксгевден, Пётр Фёдорович, граф
 23 апреля 1861 — Лутковский, Иван Сергеевич, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 23 апреля 1861 — Репинский, Козьма Григорьевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 июля 1869)
 30 августа 1861 — Мальцов, Иван Сергеевич, действительный тайный советник
 30 августа 1861 — Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич, князь, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 20 июля 1864)
 24 октября 1861 — Евсевий (Ильинский), архиепископ Тверской и Кашинский, (алмазные знаки — 22 октября 1871)
 8 ноября 1861 — Михаил Михайлович, великий князь
 30 декабря 1861 — Казначеев, Александр Иванович, действительный тайный советник
 1 января 1862 — Данзас, Борис Карлович, действительный тайный советник
 1 января 1862 — Чертов, Павел Аполлонович, генерал от инфантерии
 23 января 1862 — Луиш I, король Португалии
 27 января 1862 — Голицын, Андрей Михайлович, князь
 13 марта 1862 — Бисмарк, Отто фон, первый канцлер Германской империи
 17 апреля 1862 — Вольф, Николай Иванович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 4 апреля 1865)
 17 апреля 1862 — Сорокин, Алексей Фёдорович, инженер-генерал, (алмазные знаки — 31 марта 1868)
 17 апреля 1862 — Станюкович, Михаил Николаевич, адмирал
 17 апреля 1862 — Титов, Владимир Павлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1869)
 17 апреля 1862 — Якобсон, Иван Давидович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 17 апреля 1862 — Яковлев, Григорий Кузьмич, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 30 августа 1868)
 16 мая 1862 — Брюммер, Эдуард Владимирович, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1865)
 16 мая 1862 — Хрулёв, Степан Александрович, генерал-лейтенант
 27 июля 1862 — Вячеслав Константинович, великий князь
 30 августа 1862 — Милютин, Дмитрий Алексеевич, генерал-фельдмаршал, (алмазные знаки — 19 апреля 1864)
 8 сентября 1862 — Желтухин, Владимир Петрович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1870)
 10 октября 1862 — Мунк, Иван Иванович, генерал от инфантерии
 8 ноября 1862 — Мерхилевич, Сигизмунд Венедиктович, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 4 апреля 1865)
 7 декабря 1862 — Баранцов, Александр Алексеевич, граф, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 4 апреля 1865)
 1863 — Георг I, король Греции
 1 января 1863 — Трубецкой, Пётр Иванович, князь, генерал от кавалерии
 31 марта 1863 — Евсевий (Орлинский), архиепископ Могилёвский и Мстиславский, (алмазные знаки — 31 марта 1868)
 17 апреля 1863 — Ланской, Павел Петрович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 28 марта 1866)
 17 апреля 1863 — Монтрезор, Карл Лукьянович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 2 июля 1869)
 17 апреля 1863 — Энегольм, Александр Ильич, действительный тайный советник
 30 августа 1863 — Баранов, Эдуард Трофимович, граф, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 14 июня 1867)
 30 августа 1863 — Георгий Михайлович, великий князь
 2 сентября 1863 — Людвиг II, король Баварии
 6 декабря 1863 — Толстой, Александр Николаевич, граф, обер-шенк
 14 декабря 1863 — Фитингоф, Иван Андреевич, барон, генерал от кавалерии
 26 декабря 1863 — Ржевуский, Адам Адамович, граф, генерал от кавалерии
 1864 — Вильгельм Гессенский, принц Гессенский
 1864 — Притвиц, Карл Карлович, барон, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 19 сентября 1874)
 1864 — Унгерн-Штернберг Эрнест Романович, барон, тайный советник
 1864 — Таубенгейм, Вильгельм фон, граф, камергер и обер-шталмейстер вюртембергской службы (алмазные знаки)
 не позднее 1864 — Ланн, Луи Наполеон Огюст, герцог де Монтебелло
 не позднее 1864 — Карл Август, наследный принц Саксен-Веймар-Эйзенахский
 не позднее 1864 — Вильгельм, принц Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский
 1 января 1864 — Будберг, Андрей Фёдорович, барон (алмазные знаки — 1 января 1875)
 1 января 1864 — Зуров, Елпидифор Антиохович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 19 апреля 1869)
 25 января 1864 — Пётр Николаевич, великий князь
 19 апреля 1864 — Бельгард, Карл Александрович, генерал-лейтенант
 19 апреля 1864 — Врангель, Карл Карлович, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 27 апреля 1867)
 19 апреля 1864 — Врангель, Роман Егорович, барон, генерал от артиллерии
 19 апреля 1864 — Долгоруков, Владимир Андреевич, князь, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1866)
 19 апреля 1864 — Корф, Павел Иванович, барон, генерал-адъютант, (алмазные знаки — 10 августа 1866)
 19 апреля 1864 — Крылов, Сергей Сергеевич, генерал от инфантерии
 19 апреля 1864 — Кутневич, Василий Иванович, главный священник армии и флота Российской империи
 19 апреля 1864 — Муханов, Николай Алексеевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 20 апреля 1869)
 19 апреля 1864 — Неофит (Соснин), архиепископ Пермский и Верхотурский
 19 апреля 1864 — Норденстам, Иван Иванович, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 6 января 1873)
 19 апреля 1864 — Щербинин, Михаил Павлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 апреля 1870)
 6 июня 1864 — Александр, принц Прусский
 6 июня 1864 — Георг, принц Прусский
 22 июня 1864 — Стефан, эрцгерцог Австрийский
 10 августа 1864 — Безобразов, Сергей Дмитриевич, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 16 октября 1868)
 10 августа 1864 — Сталь-фон-Гольштейн, Иван Карлович, генерал от кавалерии
 30 августа 1864 — Бибиков, Илья Гаврилович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (алмазные знаки — 21 декабря 1866)
 30 августа 1864 — Мансуров, Александр Павлович, генерал от инфантерии
 30 августа 1864 — Яфимович, Николай Матвеевич, генерал от артиллерии
 2 сентября 1864 — Эрнст Август II, кронпринц Ганноверский
 12 сентября 1864 — Вильгельм II, король Вюртемберга
 14 ноября 1864 — Кокошкин, Николай Александрович, действительный тайный советник
 1865 − Шварц, Владимир Максимович, генерал от артиллерии (алмазные знаки — 28 марта 1871)
 не позднее 1865 — Канробер, Франсуа, маршал Франции
 1 января 1865 — Дашков, Яков Андреевич, действительный тайный советник
 1 января 1865 — Капгер, Иван Христианович, тайный советник
 1 января 1865 — Метлин, Николай Фёдорович, адмирал, (алмазные знаки — 1 января 1870)
 4 апреля 1865 — Арапов, Александр Николаевич, генерал-лейтенант
 4 апреля 1865 — Валуев, Пётр Александрович, граф (алмазные знаки — 9 марта 1868)
 4 апреля 1865 — Герстфельд, Эдуард Иванович, инженер-генерал, (алмазные знаки — 1 января 1876)
 4 апреля 1865 — Делянов, Иван Давыдович, граф, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1870)
 4 апреля 1865 — Жерков, Александр Васильевич, генерал от инфантерии
 4 апреля 1865 — Заболоцкий, Василий Иванович, генерал-лейтенант
 4 апреля 1865 — Левшин, Дмитрий Сергеевич, генерал от инфантерии
 4 апреля 1865 — Миллер, Иван Петрович, генерал-лейтенант
 4 апреля 1865 — Политковский, Владимир Гаврилович, генерал-лейтенант
 4 апреля 1865 — Саклен, Ларс (Лаврентий Лаврентьевич), барон, тайный советник
 4 апреля 1865 — Сутгоф, Александр Николаевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 28 августа 1869)
 4 апреля 1865 — Ферзен, Павел Карлович, обер-егермейстер, (алмазные знаки — 20 мая 1868)
 4 апреля 1865 — Филофей (Успенский), митрополит Киевский и Галицкий, (алмазные знаки — 31 марта 1874)
 4 апреля 1865 — Фредерикс, Борис Андреевич, барон, (алмазные знаки — 31 марта 1868)
 17 апреля 1865 — Бебутов, Давид Осипович, князь, генерал-лейтенант
 15 мая 1865 — Альфред Саксен-Кобург-Готский, Герцог Эдинбургский
 17 мая 1865 — Ланской, Пётр Петрович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 25 июня 1868)
 19 мая 1865 — Август, инфант Португалии
 19 мая 1865 — Карлуш I, король Португалии
 30 мая 1865 — Наполеон Эжен, титулярный император Франции
 22 июля 1865 — Лужин, Иван Дмитриевич, генерал-лейтенант
 30 августа 1865 — Гильденштуббе, Александр Иванович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 27 июля 1869)
 30 августа 1865 — Огарёв, Николай Александрович, генерал-лейтенант
 ок. 1866 — Людвиг Виктор Австрийский
 1 января 1866 — Мордвинов, Александр Николаевич, действительный тайный советник
 27 марта 1866 — Непокойчицкий, Артур Адамович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1870)
 27 марта 1866 — Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежинский
 28 марта 1866 — Кохиус, Василий Петрович, полный генерал, (алмазные знаки — 16 апреля 1872)
 28 марта 1866 — Крыжановский, Николай Андреевич, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 18 апреля 1873)
 28 марта 1866 — Петухов, Николай Михайлович, тайный советник
 28 марта 1866 — Сабуров, Алексей Иванович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 19 марта 1871)
 28 марта 1866 — Шамшин, Иван Фёдорович,
 21 апреля 1866 — Мейер, Карл Карлович, генерал-лейтенант
 23 апреля 1866 — Отто I, король Баварии
 30 апреля 1866 — Александр Михайлович, великий князь
 28 октября 1866 — Епанчин, Николай Петрович, адмирал, (алмазные знаки — 28 марта 1871)
 8 ноября 1866 — Карцов, Александр Петрович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 19 августа 1872)
 8 ноября 1866 — Николаи, Александр Павлович, барон, действительный тайный советник (алмазные знаки — 30 августа 1870)
 8 ноября 1866 — Святополк-Мирский, Дмитрий Иванович, князь, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1870)
 13 ноября 1866 — Кривопишин, Иван Григорьевич, генерал-лейтенант
 23 ноября 1866 — Геворг IV, Патриарх и Католикос всех армян
 не позднее 1867 — Карл, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский
 1 января 1867 — Венцель, Карл-Бургард Карлович, сенатор
 1 января 1867 — Милютин, Николай Алексеевич, тайный советник
 1 января 1867 — Штакельберг, Эрнест Густавович, граф, генерал от артиллерии
 12 марта 1867 — Фридерици, Ермолай Карлович, генерал от инфантерии
 16 апреля 1867 — Григорий (Миткевич), архиепископ Калужский и Боровский, (алмазные знаки — 31 марта 1874)
 16 апреля 1867 — Димитрий (Муретов), архиепископ Херсонский и Одесский, (алмазные знаки — 28 марта 1871)
 16 апреля 1867 — Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский, (алмазные знаки — 28 марта 1871)
 17 апреля 1867 — Глинка-Маврин, Борис Григорьевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 16 апреля 1872)
 17 апреля 1867 — Корнилов, Пётр Петрович, генерал-лейтенант
 17 апреля 1867 — Назимов, Владимир Николаевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 29 марта 1875)
 23 апреля 1867 — Велио, Осип Осипович, барон
 23 апреля 1867 — Краббе, Николай Карлович, адмирал, (алмазные знаки — 30 августа 1871)
 23 апреля 1867 — Медем, Николай Васильевич, барон, генерал от кавалерии
 25 июня 1867 — Мольтке, Хельмут Карл Бернхард фон, граф, генерал-фельдмаршал, (алмазные знаки — 25 июня 1867)
 27 июня 1867 — Умберто I, король Италии
 30 августа 1867 — Адлерберг, Александр Владимирович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 17 апреля 1871)
 30 августа 1867 — Манюкин, Захар Степанович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 4 март 1874)
 30 августа 1867 — Мельников, Павел Петрович, инженер-генерал, (алмазные знаки — 28 октября 1872)
 18 октября 1867 — Гейден, Логин Логинович, адмирал, (алмазные знаки — 17 ноября 1870)
 не позднее 1868 — Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Огюст Мишель Этьен, маршал Франции
 1 января 1868 — Войцехович Алексей Иванович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 21 февраля 1876)
 1 января 1868 — Ламанский Иван Иванович, тайный советник
 7 января 1868 — Ольденбургский, Александр Петрович, принц Ольденбургский
 7 января 1868 — Толстой, Павел Дмитриевич, граф, тайный советник
 31 марта 1868 — Антоний (Шокотов), архиепископ Кишинёвский и Хотинский
 31 марта 1868 — Гейден, Фёдор Логинович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 28 января 1872)
 31 марта 1868 — Иоанникий (Горский), архиепископ Херсонский и Одесский
 31 марта 1868 — Парфений (Попов), архиепископ Иркутский и Нерчинский
 31 марта 1868 — Пеликан Венцеслав Венцеславович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 22 марта 1873)
 31 марта 1868 — Рейтерн, Михаил Христофорович, граф, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 13 апреля 1875)
 31 марта 1868 — Тотлебен, Эдуард Иванович, граф, инженер-генерал, (алмазные знаки — 28 марта 1871)
 31 марта 1868 — Ушаков, Александр Клеонакович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 1872)
 31 марта 1868 — Хрущёв, Александр Петрович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 16 апреля 1872)
 27 апреля 1868 — Энгельгардт, Антон Евстафьевич, барон, генерал от кавалерии
 20 мая 1868 — Козлянинов, Николай Фёдорович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 29 мая 1885)
 20 мая 1868 — Миттон, Роман Романович, генерал от артиллерии
 20 мая 1868 — Николай II, император Всероссийский
 20 мая 1868 — Стенбок, Юлий Иванович, граф, обер-гофмейстер, (алмазные знаки — 16 апреля 1872)
 20 мая 1868 — Урусов, Михаил Александрович, князь, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 26 марта 1871)
 20 мая 1868 — Фридрихс, Александр Карлович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1874)
 1869 — Жуковский, Григорий Васильевич, генерал-лейтенант
 ок.1863/1869 — Август, принц Шведский и Норвежский, герцог Даларна
 ок.1868/1869 — Никола I, король Черногории
 1 января 1869 — Гревениц, Александр Фёдорович, барон, (алмазные знаки — 17 апреля 1875)
 1 января 1869 — Топильский, Михаил Иванович, тайный советник
 16 марта 1869 — Александр Нидерландский, принц Оранский
 20 апреля 1869 — Алексий (Ржаницын), архиепископ Рязанский и Зарайский
 20 апреля 1869 — Кнорринг, Роман Иванович, генерал от артиллерии
 20 апреля 1869 — Резвой, Орест Павлович, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 20 апреля 1869 — Синельников, Николай Петрович, генерал от кавалерии
 20 апреля 1869 — Тимашев, Александр Егорович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 13 апреля 1875)
 20 апреля 1869 — Устрялов, Фёдор Герасимович, тайный советник
 24 апреля 1869 —— Роде, Андрей Карлович, генерал-лейтенант
 9 июня 1869 — Александр Александрович, великий князь
 10 августа 1869 — Кароль I, король Румынии
 30 августа 1869 — Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович, министр внутренних дел Российской империи, (алмазные знаки — 8 сентября 1871)
 13 октября 1869 — Сергей Михайлович, великий князь
 2 ноября 1869 — Вестман, Владимир Ильич, действительный тайный советник
 1870 — Бибиков Виктор Александрович, тайный советник и шталмейстер
 1870 — Яфимович, Михаил Матвеевич, генерал-лейтенант
 1 января 1870 — Крузенштерн, Александр Иванович, действительный тайный советник
 1 января 1870 — Новосильский, Фёдор Михайлович, адмирал, (алмазные знаки — 1 января 1870)
 1 января 1870 — Тройницкий, Александр Григорьевич, тайный советник
 1 января 1870 — Фишер, Константин Иванович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 апреля 1875)
 3 марта 1870 — Россет, Аркадий Осипович, генерал-лейтенант
 12 апреля 1870 — Филарет (Малышевский), епископ Нижегородский и Арзамасский
 17 апреля 1870 — Бреверн, Егор Иванович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 17 апреля 1870 — Гечевич, Лев Викентьевич, генерал-лейтенант
 17 апреля 1870 — Исаков, Николай Васильевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 17 апреля 1870 — Кауфман, Константин Петрович фон, инженер-генерал, (алмазные знаки — 30 августа 1872)
 17 апреля 1870 — Кистер Карл Карлович, барон, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 17 апреля 1877)
 17 апреля 1870 — Потапов, Александр Львович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1872)
 17 апреля 1870 — Ризенкампф, Егор Евстафьевич, генерал от инфантерии
 17 апреля 1870 — Тарновский, Александр Петрович, тайный советник
 17 апреля 1870 — Швебс, Карл-Густав Александрович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 17 мая 1874)
 17 апреля 1870 — Шернваль-Валлен, Эмилий Карлович, барон, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 19 февраля 1880)
 17 апреля 1870 — Шувалов, Пётр Андреевич, граф, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 11 января 1874)
 29 апреля 1870 — Толстой, Егор Петрович, граф, генерал-лейтенант
 22 июня 1870 — Минквиц, Александр Фёдорович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 22 июня 1875)
 26 августа 1870 — Тулубьев, Алексей Александрович, генерал от инфантерии
 30 августа 1870 — Баранов, Николай Трофимович, граф, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 20 апреля 1880)
 30 августа 1870 — Голицын, Владимир Дмитриевич, светлейший князь, (алмазные знаки — 16 августа 1874)
 30 августа 1870 — Немчинов, Александр Петрович, генерал от артиллерии
 30 августа 1870 — Трепов, Фёдор Фёдорович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 8 апреля 1873)
 29 ноября 1870 — Яфимович, Владимир Матвеевич, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 1 января 1871 — Муханов, Павел Александрович, действительный тайный советник
 2 марта 1871 — Шанц, Иван Иванович, адмирал, (алмазные знаки — 4 апреля 1876)
 18 марта 1871 — Игнатьев, Николай Павлович, граф, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 4 апреля 1876)
 28 марта 1871 — Баумгартен, Александр Карлович, генерал-лейтенант
 28 марта 1871 — Белевцов, Дмитрий Николаевич, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 1876)
 28 марта 1871 — Волков, Пётр Николаевич, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 28 марта 1871 — Волков, Сергей Иванович, генерал от инфантерии
 28 марта 1871 — Корсаков, Николай Дмитриевич, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 28 марта 1871 — Ламздорф, Николай Матвеевич, генерал-адъютант, граф, (алмазные знаки — 1874)
 28 марта 1871 — Нирод, Александр Евстафьевич, граф, генерал от кавалерии
 28 марта 1871 — Роговский, Михаил Мартынович, генерал от инфантерии
 28 марта 1871 — Сербинович, Константин Степанович, тайный советник
 28 марта 1871 — Скалон, Антон Антонович, генерал-лейтенант
 28 марта 1871 — Строганов, Григорий Александрович, шталмейстер, (алмазные знаки — 17 апреля 1876)
 28 марта 1871 — Толстой, Дмитрий Андреевич, граф, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 13 апреля 1875)
 28 марта 1871 — Урусов, Сергей Николаевич, князь, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 13 апреля 1875)
 28 марта 1871 — Щулепников, Александр Васильевич, адмирал, (алмазные знаки — 1 апреля 1879)
 28 марта 1871 — Яников, Иван Иванович, тайный советник
 16 апреля 1871 — Паткуль, Александр Владимирович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1875)
 17 апреля 1871 — Абдул-Азиз, султан Османской империи
 17 мая 1871 — Георгий Александрович, наследник цесаревич и великий князь
 21 мая 1871 — Дельвиг, Андрей Иванович, барон, инженер-генерал, (алмазные знаки — 19 июня 1880)
 28 мая 1871 — Вильгельм II, император Германии
 27 июня 1871 — Курдюмов Петр Антонович, генерал от кавалерии
 4 августа 1871 — Данзас, Александр Логинович, генерал от инфантерии
 24 августа 1871 — Ганецкий, Иван Степанович, генерал-адъютант, (алмазные знаки — 30 августа 1874)
 30 августа 1871 — Бистром, Родриг Григорьевич, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 16 августа 1874)
 8 сентября 1871 — Меликов, Леван Иванович, князь, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 19 февраля 1876)
 31 декабря 1871 — Корнилов, Фёдор Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1886)
 1872 — Андраши, Дьюла, министр иностранных дел Австро-Венгрии
 1872 — Путята, Дмитрий Васильевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 26 февраля 1888)
 ок. 1872 — Насер ад-Дин Шах, шах Персидский
 1 января 1872 — Веригин, Александр Иванович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 29 марта 1875)
 1 января 1872 — Жомини, Александр Генрихович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 12 апреля 1881)
 1 января 1872 — Жуковский, Степан Михайлович, тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1877)
 10 апреля 1872 — Перовский, Борис Алексеевич, граф, генерал от кавалерии
 16 апреля 1872 — Адлерберг, Николай Владимирович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 17 апреля 1875)
 16 апреля 1872 — Багратион, Пётр Романович, князь, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 1 января 1876)
 16 апреля 1872 — Врангель, Бернгард Васильевич, барон, адмирал
 16 апреля 1872 — Гогель, Григорий Фёдорович, генерал от инфантерии (алмазные знаки — 2 апреля 1877)
 16 апреля 1872 — Грейг, Самуил Алексеевич, полный генерал (алмазные знаки — 17 апреля 1877)
 16 апреля 1872 — Зеленой, Александр Алексеевич, генерал от инфантерии
 16 апреля 1872 — Истомин, Константин Иванович, адмирал
 16 апреля 1872 — Хрептович, Михаил Иринеевич, обер-камергер, (алмазные знаки — 17 апреля 1876)
 10 июля 1872 — , австрийский посланник, генерал от кавалерии
 7 августа 1872 — Вильгельм, эрцгерцог Австрийский
 10 августа 1872 — Рейсс, Генрих, принц Рейсс-Кёстрица, генерал от кавалерии прусской службы
 14 августа 1872 — Чертков, Михаил Иванович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 17 декабря 1877)
 26 августа 1872 — Генрих, принц Прусский
 30 августа 1872 — Левашов, Николай Васильевич, граф, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 16 августа 1874)
 30 августа 1872 — Убри, Павел Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1886)
 10 сентября 1872 — Сегеркранц, Роберт Фёдорович, генерал от артиллерии
 1873 — Своев, Владимир Никитич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 1 января 1878)
 ок. 1873 — Арнульф, принц Баварский
 июль 1866 — Мантейфель, Эдвин Карл Рохус фон, генерал-фельдмаршал прусской службы, (алмазные знаки — 1873)
 1 января 1873 — Глазенап, Богдан Александрович фон, адмирал (алмазные знаки — 1 апреля 1879)
 1 января 1873 — Любимов, Николай Иванович, тайный советник
 1 января 1873 — Панфилов, Александр Иванович, адмирал
 1 января 1873 — Рёмер, Николай Фёдорович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 4 апреля 1876)
 27 февраля 1873 — Одинцов, Алексей Алексеевич, генерал от инфантерии
 8 апреля 1873 — Гулькевич, Николай Васильевич, тайный советник
 8 апреля 1873 — Нектарий (Надеждин), архиепископ Харьковский и Ахтырский
 8 апреля 1873 — Розен, Андрей Фёдорович, обер-гофмейстер
 8 апреля 1873 — Стремоухов, Пётр Николаевич, действительный тайный советник
 17 апреля 1873 — Пален, Константин Иванович, обер-камергер, (алмазные знаки — 17 апреля 1877)
 13 мая 1873 — Гирс, Александр Карлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 10 декабря 1876)
 13 мая 1873 — Дрентельн, Александр Романович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1882)
 13 мая 1873 — Козлов, Николай Илларионович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 13 мая 1873 — Масальский, Николай Фёдорович, генерал от артиллерии, (алмазные знаки с мечами — 17 июня 1877)
 13 мая 1873 — Философов, Владимир Дмитриевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 30 августа 1876)
 4 июня 1873 — Богданович, Модест Иванович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 30 августа 1878)
 30 августа 1873 — Анненков, Иван Васильевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества
 30 августа 1873 — Краснокутский, Николай Александрович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 1 января 1878)
 30 августа 1873 — Ламберт, Иосиф Карлович, генерал-лейтенант, граф
 1874 — Вюртембергский, Вильгельм Евгений, герцог Вюртемберга
 1874 — Вюртембергский, Евгений Вильгельм Александр Эрдман, герцог Вюртемберга
 ок. 1874 — Иоганн Альберт, герцог Мекленбург-Шверинский
 ок. 1874 — Пауль Фридрих, герцог Мекленбург-Шверинский
 ок. 1874 — Фридрих Франц III, великий герцог Мекленбург-Шверинский
 1 января 1874 — Витте, Карл Павлович, генерал от кавалерии
 1 января 1874 — Меллер-Закомельский, Николай Иванович, барон, генерал от инфантерии
 11 января 1874 — Барятинский, Владимир Иванович, князь, генерал-лейтенант
 11 января 1874 — Гагарин, Григорий Григорьевич, князь, обер-гофмейстер
 11 января 1874 — Озеров, Александр Петрович, обер-гофмейстер, (алмазные знаки — 16 ноября 1885)
 31 марта 1874 — Индрениус, Бернгард Эммануилович, барон, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 5 июля 1876)
 31 марта 1874 — Козакевич, Петр Васильевич, адмирал, (алмазные знаки — 22 августа 1881)
 17 апреля 1874 — Долгоруков, Сергей Алексеевич, действительный тайный советник (алмазные знаки — 12 июля 1876)
 17 апреля 1874 — Набоков, Дмитрий Николаевич, действительный тайный советник (алмазные знаки — 19 февраля 1880)
 17 апреля 1874 — Танеев, Сергей Александрович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 27 апреля 1874 — Рыдзевский, Николай Антонович, генерал-лейтенант
 29 мая 1874 — Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингфюрст, Константин, принц обер-гофмейстер
 30 августа 1874 — Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович, князь, действительный тайный советник (алмазные знаки — 1 января 1878)
 30 августа 1874 — Суходольский, Дмитрий Петрович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 25 ноября 1874 — Мак-Магон, Патрис де, президент Франции, граф, герцог де Маджента
 25 декабря 1874 — Редкин, Пётр Григорьевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 16 апреля 1878)
 1875 — Гедеонов, Степан Александрович, гофмейстер
 не позднее 1875 — Редерн Вильгельм фон, граф, генерал от кавалерии прусской службы, (алмазные знаки — 1875)
 1859 — Шлейниц, Александр фон, граф, действительный тайный советник прусской службы (алмазные знаки)
 1 января 1875 — Арцимович, Виктор Антонович, тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1881)
 1 января 1875 — Грот, Константин Карлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 30 ноября 1885)
 1 января 1875 — Небольсин, Григорий Павлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 1 января 1875 — Похвиснев, Михаил Николаевич, тайный советник
 1 января 1875 — Черноглазов, Владимир Григорьевич, действительный тайный советник
 24 февраля 1875 — Длотовский, Эраст Константинович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 19 марта 1875 — Багговут, Александр Фёдорович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 20 апреля 1880)
 29 марта 1875 — Волоцкой, Александр Алексеевич, сенатор
 13 апреля 1875 — Антоний (Павлинский), архиепископ Владимирский и Суздальский
 13 апреля 1875 — Гирс, Николай Карлович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 13 апреля 1875 — Серафим (Аретинский), архиепископ Воронежский и Задонский
 13 апреля 1875 — Штиглиц, Александр Людвигович, барон, действительный тайный советник
 17 апреля 1875 — Грот Альфред Фёдорович, обер-шенк, (алмазные знаки — 20 апреля 1888)
 28 апреля 1875 — Фомин, Дмитрий Иванович, генерал-лейтенант
 19 мая 1875 — Буняковский, Виктор Яковлевич, вице-президент академии наук (алмазные знаки — 25 июня 1879)
 24 июня 1875 — Альбединский, Пётр Павлович, генерал-лейтенант
 24 июня 1875 — Бозе, Юлиус фон, граф (алмазные знаки с мечами)
 24 июля 1875 — Шторх, Николай Андреевич, действительный тайный советник
 30 августа 1875 — Барклай-де-Толли-Веймарн, Александр Петрович, князь, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 27 октября 1886)
 30 августа 1875 — Ган, Александр Фёдорович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1882)
 30 августа 1875 — Ганецкий, Николай Степанович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 30 августа 1875 — Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович, князь, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 30 августа 1875 — Майдель, Егор Иванович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 30 августа 1875 — Неёлов, Павел Евгеньевич, генерал-лейтенант
 30 августа 1875 — Ралль, Василий Фёдорович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 30 августа 1875 — Сиверс, Евгений Егорович, граф, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1880)
 30 августа 1875 — Смельский, Елеазар Никитич, тайный советник
 30 августа 1875 — Сумароков-Эльстон, Феликс Николаевич, генерал-лейтенант
 31 августа 1875 — Александр Владимирович, великий князь
 30 декабря 1875 — Алексей Михайлович, великий князь
 1 января 1876 — Гедеонов, Иван Михайлович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 9 марта 1887)
 1 января 1876 — Головнин, Александр Васильевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1886)
 1 января 1876 — Калачов, Николай Васильевич, тайный советник, (алмазные знаки — 19 февраля 1882)
 1 января 1876 — Крейц Генрих Киприанович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 1 января 1887)
 1 января 1876 — Оболенский, Дмитрий Александрович, князь, действительный тайный советник
 1 января 1876 — Спицын, Александр Петрович, адмирал, (алмазные знаки — 6 мая 1884)
 4 апреля 1876 — Александровский, Василий Павлович, тайный советник
 4 апреля 1876 — Воеводский, Аркадий Васильевич, адмирал
 4 апреля 1876 — Казнаков, Николай Геннадьевич, генерал-лейтенант
 4 апреля 1876 — Новиков, Евгений Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 4 апреля 1876 — Орлов, Николай Алексеевич, князь, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 17 апреля 1876 — Гендриков, Александр Иванович, граф, обер-шенк, (алмазные знаки — 19 февраля 1880)
 17 апреля 1876 — Мердер, Пётр Карлович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 30 августа 1885)
 17 апреля 1876 — Слепцов, Павел Николаевич, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 20 апреля 1880)
 17 апреля 1876 — Сушинский, Менандр Семенович, тайный советник
 4 июля 1876 — Драке, Людвиг Иванович, генерал от артиллерии
 30 августа 1876 — Бруннер, Андрей Осипович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1879)
 30 августа 1876 — Кауфман, Михаил Петрович, инженер-генерал, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 25 сентября 1876 — Икскуль Александр Карлович, тайный советник
 7 ноября 1876 — Кирилл Владимирович, великий князь
 8 ноября 1876 — Головачёв, Николай Никитич, генерал-лейтенант 08.11.1876 с мечами
 1877 — Евреинов, Александр Григорьевич, тайный советник
 ок. 1877 — Фридрих Вильгельм II, великий герцог Мекленбург-Стрелица
 не позднее 1877 — Ле Фло, Адольф, посол Франции в России
 1 января 1877 — Бутаков, Григорий Иванович, адмирал
 1 января 1877 — Панов, Николай Иванович, действительный тайный советник
 1 января 1877 — Стояновский, Николай Иванович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 23 января 1877 — Клушин, Павел Николаевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 18 марта 1877 — Леонтий (Лебединский), митрополит Московский и Коломенский, (алмазные знаки — 5 апреля 1887)
 18 марта 1877 — Никандр (Покровский), архиепископ Тульский и Белёвский, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 27 марта 1877 — Гартман, Фома Егорович, действительный тайный советник
 27 марта 1877 — Самсонов, Александр Петрович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 11 октября 1879)
 17 апреля 1877 — Вяземский, Пётр Андреевич, князь, обер-шенк
 17 апреля 1877 — Пургольд, Даниил Фёдорович, тайный советник, (алмазные знаки — 12 апреля 1881)
 17 апреля 1877 — Цыцурин, Фёдор Степанович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 12 апреля 1881)
 21 апреля 1877 — Платонов Валериан Платонович, действительный тайный советник
 29 апреля 1877 — Рождественский, Иван Васильевич, протоиерей Малой церкви Зимнего дворца (алмазные знаки — 21 сентября 1880)
 10 июня 1877 — Шумахер, Александр Данилович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 17 июня 1877 — Циммерман, Аполлон Эрнестович, генерал от инфантерии, 17.06.1877 с мечами, (алмазные знаки с мечами — 19 января 1879)
 14 сентября 1877 — Зотов, Павел Дмитриевич, генерал от инфантерии, 14.09.1877 с мечами, (алмазные знаки с мечами — 1 декабря 1877)
 1 декабря 1877 — Криденер, Николай Павлович, барон, генерал от инфантерии, 01.12.1877 с мечами, (алмазные знаки — 30 августа 1882)
 2 декабря 1877 — Гамбургер, Андрей Фёдорович, действительный тайный советник 02.12.1877 с мечами
 17 декабря 1877 — Мезенцов, Николай Владимирович, генерал-лейтенант, 17.12.1877 с мечами
 17 декабря 1877 — Меньшиков, Владимир Александрович, светлейший князь, 17.12.1877 с мечами, (алмазные знаки — 30 августа 1882)
 17 декабря 1877 — Радзивилл, Лев Людвигович, князь, генерал от кавалерии, (с мечами — 17 декабря 1877)
 1878 — Вальдемар, принц Дании
 ок. 1878 — Фредерик VIII, король Дании
 ок. 1878 — Фридрих Леопольд Прусский, принц Прусский
 1 января 1878 — Абаза, Александр Аггеевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 1 января 1878 — Антонович, Платон Александрович, генерал-лейтенант
 1 января 1878 — Аркас, Николай Андреевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества
 1 января 1878 — Витте, Фёдор Фёдорович, сенатор
 1 января 1878 — Петерс, Карл Карлович, действительный тайный советник
 1 января 1878 — Рейбниц Константин Карлович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 6 мая 1884)
 1 января 1878 — Торнау, Николай Егорович, барон, тайный советник
 1 января 1878 — Ульрихс, Фёдор Юльевич, тайный советник
 1 января 1878 — Фейхтнер, Василий Васильевич, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 19 декабря 1882)
 1 января 1878 — Хрещатицкий, Александр Павлович, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 17 августа 1881)
 6 января 1878 — Маркус, Владимир Михайлович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 1 января 1890)
 6 января 1878 — Штубендорф, Юлий Иванович, тайный советник
 7 января 1878 — Муханов Илья Дмитриевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 5 апреля 1892)
 11 января 1878 — Борис Владимирович, великий князь
 14 января 1878 — Верёвкин, Владимир Николаевич, генерал от инфантерии (14.01.1878 с мечами; алмазные знаки — 15 мая 1883)
 25 марта 1878 — Котен, Казимир Густавович, барон, генерал-лейтенант
 16 апреля 1878 — Антоний (Амфитеатров), архиепископ Казанский и Свияжский
 16 апреля 1878 — Дашков, Василий Андреевич, действительный тайный советник (алмазные знаки — 30 августа 1886)
 16 апреля 1878 — Дегай, Александр Павлович, действительный тайный советник
 16 апреля 1878 — Кармалин, Николай Николаевич, генерал от кавалерии, (алмазные знаки — 22 мая 1881)
 16 апреля 1878 — Пеликан, Евгений Венцеславович, тайный советник
 16 апреля 1878 — Серебряков, Аполлон Алексеевич, инженер-генерал, (алмазные знаки — 28 марта 1893)
 16 апреля 1878 — Соколовский, Лука Александрович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 12 апреля 1881)
 17 апреля 1878 — Брун, Фёдор Антонович, тайный советник (алмазные знаки — 6 декабря 1886)
 23 апреля 1878 — Гельмерсен, Григорий Петрович, генерал-лейтенант инженерного корпуса
 4 августа 1878 — Дадиани, Григорий Леванович, светлейший князь, генерал от инфантерии 04.08.1878 с мечами
 10 августа 1878 — Рудольф, кронпринц и эрцгерцог Австрийский
 30 августа 1878 — Мордвинов, Дмитрий Сергеевич, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 23 мая 1881)
 30 августа 1878 — Ребиндер, Константин Григорьевич, генерал от инфантерии
 8 сентября 1878 — Здекауер, Николай Фёдорович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 8 октября 1878 — Фридрих, эрцгерцог Австрийский, герцог Тешенский
 19 ноября 1878 — Базин, Иван Алексеевич, генерал-лейтенант
 28 ноября 1878 — Ульрих, Ромео Корнильевич, генерал-лейтенант
 10 декабря 1878 — Михаил Александрович, великий князь
 29 декабря 1878 — Тулуз-Лотрек, Валериан Александрович де, граф, генерал-лейтенант
 1879 — Альфонсо XII Умиротворитель, король Испании
 1879 — Амадей I, король Испании
 ок. 1879 — Георг, герцог Кембриджский
 ок. 1879 — Артур, герцог Коннаутский
 ок. 1879 — Муцухито, император Японии
 ок. 1879 — Леопольд Джордж Дункан Альберт, герцог Олбани
 1 января 1879 — Лесовский, Степан Степанович, адмирал
 1 января 1879 — Брауншвейг, Рудольф Иванович, сенатор, тайный советник
 1 января 1879 — Бутовский, Александр Иванович, действительный тайный советник
 1 января 1879 — Бычков, Афанасий Фёдорович, действительный тайный советник (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 1 января 1879 — Домонтович, Константин Иванович, действительный тайный советник
 1 января 1879 — Матюнин, Андрей Ефимович, действительный тайный советник
 1 января 1879 — Плавский, Александр Михайлович, тайный советник
 1 января 1879 — Соболевский, Василий Львович, генерал-лейтенант
 1 января 1879 — Ширинский-Шихматов, Александр Прохорович, тайный советник
 7 февраля 1879 — Хоментовский Петр Михайлович, генерал от инфантерии
 26 февраля 1879 — Фомин, Павел Степанович, генерал-лейтенант, 26.02.1879 с мечами, (алмазные знаки — 6 мая 1884)
 28 марта 1879 — Тарнава-Боричевский, Иван Петрович, тайный советник
 1 апреля 1879 — Голубцов, Сергей Платонович, тайный советник, (алмазные знаки — 30 августа 1884)
 1 апреля 1879 — Гроздов, Флегонт Васильевич, тайный советник
 1 апреля 1879 — Никитин, Александр Павлович, генерал от артиллерии, (алмазные знаки — 30 августа 1888)
 1 апреля 1879 — Сколков, Иван Григорьевич, генерал-лейтенант
 21 июня 1879 — Кербедз, Станислав Валерианович, действительный тайный советник
 30 августа 1879 — Воронов, Павел Алексеевич, генерал от артиллерии
 30 августа 1879 — Марк, Михаил Эммануилович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 21 июля 1881)
 1 сентября 1879 — Семека, Владимир Саввич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 6 мая 1884)
 10 сентября 1879 — Попов, Андрей Александрович, адмирал, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 1 января 1880 — Воеводский, Степан Васильевич, адмирал (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 1 января 1880 — Гернгросс Николай Александрович, действительный тайный советник
 1 января 1880 — Ламанский, Евгений Иванович, тайный советник
 1 января 1880 — Поленов, Матвей Васильевич, тайный советник
 1 января 1880 — Саломон, Пётр Иванович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 20 января 1890)
 1 января 1880 — Шахов, Александр Николаевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 19 февраля 1880 — Маков, Лев Саввич, министр внутренних дел Российской империи
 19 февраля 1880 — Перетц, Егор Абрамович, действительный тайный советник
 19 февраля 1880 — Посьет, Константин Николаевич, адмирал, (алмазные знаки — 23 декабря 1886)
 19 февраля 1880 — Сольский, Дмитрий Мартынович, граф, действительный тайный советник 1-го класса, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 19 февраля 1880 — Фриш, Эдуард Васильевич, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 1 января 1891)
 12 апреля 1880 — Кристофари, Николай Антонович, тайный советник
 12 апреля 1880 — Озеров, Сергей Петрович, генерал от инфантерии
 12 апреля 1880 — Унковский, Иван Семёнович, адмирал
 20 апреля 1880 — Дюгамель, Михаил Осипович, адмирал, (алмазные знаки — 1 января 1885)
 20 апреля 1880 — Кабат, Иван Иванович, тайный советник, (алмазные знаки — 14 февраля 1884)
 20 апреля 1880 — Кирилин, Андрей Николаевич, тайный советник
 20 апреля 1880 — Китицын, Павел Трофимович, тайный советник
 20 апреля 1880 — Ливен, Павел Иванович, светлейший князь
 20 апреля 1880 — Лихачёв, Иван Фёдорович, вице-адмирал, (алмазные знаки — 15 мая 1883)
 20 апреля 1880 — Маркус, Фёдор Михайлович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 6 января 1883)
 20 апреля 1880 — Тюрберт, Александр Антонович, тайный советник, (алмазные знаки — 27 декабря 1884)
 7 июня 1880 — Нарышкин, Константин Павлович, гофмейстер
 17 августа 1880 — Велио, Иван Осипович, барон, (алмазные знаки — 7 июня 1896)
 30 августа 1880 — Людерс, Карл Карлович, тайный советник
 30 августа 1880 — Мещеринов, Григорий Васильевич, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 1 августа 1887)
 30 августа 1880 — Семёнов, Александр Петрович, инженер-генерал
 21 сентября 1880 — Кетчер, Яков Яковлевич, тайный советник
 22 сентября 1880 — Бельгард, Валериан Александрович, генерал от инфантерии, (алмазные знаки — 30 августа 1891)
 12 октября 1880 — Корнилов, Иван Петрович, действительный тайный советник, (алмазные знаки — 5 апреля 1892)
 1 января 1881 — Грот, Яков Карлович, действительный тайный советник
 1 января 1881 — Заблоцкий-Десятовский, Андрей Парфёнович, действительный тайный советник
 1 января 1881 — Зарудный, Сергей Иванович, тайный советник
 1 января 1881 — Струве, Отто Васильевич, действительный тайный советник
 1 января 1881 — Чертков, Григорий Иванович, генерал-лейтенант, (алмазные знаки — 1 января 1884)
 не позднее 1881 — Альбрехт, принц Пруссии
 не позднее 1881 — Альвенслебен, Густав фон, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Альвенслебен, Константин фон, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Блюменталь, Леонард фон, прусский генерал-фельдмаршал
 не позднее 1881 — Бойен, Герман фон, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Бранденбург, Вильгельм, граф генерал от кавалерии прусской службы
 не позднее 1881 — Вердер, Август фон, граф, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Ганн фон Вейхерн, Бенно, генерал от кавалерии прусской службы
 не позднее 1881 — Гольц, Карл Фридрих фон дер, граф, генерал от кавалерии прусской службы
 не позднее 1881 — Гросс, Юлиус фон, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Кирхбах, Гуго Эвальд фон, граф, генерал от инфантерии прусской службы
 не позднее 1881 — Пюклер, Германн, граф, барон фон Гродиц, генерал от инфантерии прусской службы, (алмазные знаки — 1881)
 не позднее 1881 — Тресков, Герман фон, генерал от инфантерии прусской службы, (алмазные знаки — 15 августа 1882)
 не позднее 1881 — Швейниц, Ганс Лотар фон, генерал от инфантерии прусской службы, (алмазные знаки — не позднее 1888)
 ок. 1881 — Густав V, король Швеции
 ок. 1881 — Карл, принц Шведский, герцог Вестерготландский
 18?? — Исмаил-паша, хедив Египетский
 18?? — Карл III, князь Монако
 18?? — Констанций, архиепископ Горы Синайской
 18?? — Михаил Обренович III, князь Сербский
 18?? — Хамза-Мирза-Хишметутдаула, принц Персидский

Кавалеры эпохи Александра III 

 1881 — Иерофей, патриарх Иерусалимский
 1881 — Михаил (Йованович), митрополит Сербский
 ок. 1881/1885 — Александр Баттенберг, князь Болгарии
 08.04.1881 — Шлотгейм, Карл Людвиг фон, барон, генерал от кавалерии прусской службы
 12.04.1881 — Баршев, Сергей Иванович, тайный советник
 12.04.1881 — Карель Филипп Яковлевич, тайный советник
 12.04.1881 — Миллер, Николай Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 24.04.1888)
 12.04.1881 — Островский, Михаил Николаевич, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 01.01.1888)
 12.04.1881 — Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1900)
 23.05.1881 — Богуславский, Александр Петрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 25.05.1881 — Софиано, Леонид Петрович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 27.07.1881 — Бреверн де Лагарди, Александр Иванович, граф, генерал от кавалерии (бриллиантовые знаки — 15.05.1883)
 22.08.1881 — Яневич-Яневский, Константин Яковлевич, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 09.04.1889)
 30.08.1881 — Зверев, Константин Яковлевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 30.08.1881 — Иоанникий (Руднев), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии (бриллиантовые знаки — 15.05.1883)
 30.08.1881 — Крейц, Пётр Киприанович, граф, генерал от кавалерии (бриллиантовые знаки — 06.12.1886)
 30.08.1881 — Рихтер, Оттон Борисович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 30.08.1881 — Шатилов, Павел Николаевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1886)
 30.08.1881 — Шаховской, Алексей Иванович, князь, генерал-лейтенант
 1882 — Волков, Александр Павлович, тайный советник
 1882 — Иоаким III, Святейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх
 01.01.1882 — Гирс, Фёдор Карлович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 31.07.1884)
 01.01.1882 — Гольтгоер, Михаил Фёдорович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1890)
 01.01.1882 — Зеленой, Семён Ильич, адмирал (бриллиантовые знаки — 01.01.1885)
 01.01.1882 — Катакази, Михаил Константинович, тайный советник
 01.01.1882 — Керн, Фёдор Сергеевич, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 04.06.1886)
 01.01.1882 — Мансуров, Николай Павлович, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 01.01.1891)
 01.01.1882 — Селифонтов, Николай Николаевич, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 01.01.1893)
 01.01.1882 — Турунов, Михаил Николаевич, тайный советник, сенатор
 01.01.1882 — Фиалковский, Антоний, архиепископ Могилевский и митрополит всех римско-католических церквей в Российской империи
 28.03.1882 — Паукер, Герман Егорович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 28.03.1882 — Фробен, Леонард Фёдорович, тайный советник
 06.04.1882 — Развадовский, Константин Иванович, граф, генерал-лейтенант
 06.05.1882 — Шамшев, Иван Иванович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 07.05.1887)
 30.08.1882 — Копьев, Сергей Петрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 19.05.1889)
 30.08.1882 — Костанда, Апостол Спиридонович, генерал от артиллерии (бриллиантовые знаки — 06.05.1886)
 30.08.1882 — Манзей, Константин Николаевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 17.05.1890)
 30.08.1882 — Шувалов, Павел Андреевич, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1885)
 15.09.1882 — Голубев, Яков Иванович, тайный советник
 16.12.1882 — Жуковский, Евгений Михайлович, генерал от инфантерии
 1883 — Резанов, Александр Иванович, тайный советник
 1883 — Фердинанд I, царь Болгарии
 01.01.1883 — Есипович, Яков Григорьевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1889)
 13.01.1883 — Анненков, Михаил Николаевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 05.07.1888)
 29.01.1883 — Померанцев, Всеволод Павлович, генерал-лейтенант
 17.04.1883 — Апухтин, Александр Львович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 22.07.1890)
 22.04.1883 — Ольшевский, Мелентий Яковлевич, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 15.05.1883 — Александр (Добрынин), архиепископ Литовский и Виленский
 15.05.1883 — Аллер, Александр Самойлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1887)
 15.05.1883 — Багговут, Карл Фёдорович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 15.05.1883 — Батюшков, Помпей Николаевич, тайный советник
 15.05.1883 — Бунге, Николай Христианович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1889)
 15.05.1883 — Верховцев, Аполлон Ильич, действительный тайный советник
 15.05.1883 — Веселаго, Феодосий Фёдорович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 09.04.1889)
 15.05.1883 — Весёлкин, Михаил Александрович, тайный советник
 15.05.1883 — Воронцов-Дашков, Илларион Иванович, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 24.04.1888)
 15.05.1883 — Гедда, Михаил Фёдорович, тайный советник
 15.05.1883 — Глебов, Иван Тимофеевич, тайный советник
 15.05.1883 — Гойнинген-Гюне, Александр Фёдорович, барон, тайный советник (бриллиантовые знаки — 16.08.1893)
 15.05.1883 — Девель, Фёдор Данилович, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Деллингсгаузен, Эдуард Карлович, барон, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Джемарджидзев, Михаил Григорьевич, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Доргобужинов, Владимир Ипполитович, тайный советник
 15.05.1883 — Дурново, Пётр Павлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 13.08.1903)
 15.05.1883 — Журавский, Дмитрий Иванович, тайный советник
 15.05.1883 — Зиновьев, Василий Васильевич (генерал), генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 15.05.1883 — Иоанн (Петин), архиепископ Полтавский и Переяславский
 15.05.1883 — Икскуль, Карл Петрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 11.06.1887)
 15.05.1883 — Каханов, Михаил Семёнович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1888)
 15.05.1883 — Кушелев, Сергей Егорович, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1887)
 15.05.1883 — Лисянский, Платон Юрьевич, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 18.02.1887)
 15.05.1883 — Любощинский, Марк Николаевич, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 30.08.1886)
 15.05.1883 — Мансуров, Борис Павлович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1888)
 15.05.1883 — Мария Фёдоровна, императрица Всероссийская
 15.05.1883 — Мартынов, Павел Александрович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 21.04.1891)
 15.05.1883 — Моренгейм, Артур Павлович, барон, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.04.1890)
 15.05.1883 — Нарышкин, Эммануил Дмитриевич, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 24.04.1888)
 15.05.1883 — Никонов, Андрей Иванович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 09.04.1889)
 15.05.1883 — Павел (Лебедев), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии и член Святейшего Синода (бриллиантовые знаки — 15.05.1891)
 15.05.1883 — Перелешин, Павел Александрович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 23.12.1887)
 15.05.1883 — Победоносцев, Константин Петрович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1888)
 15.05.1883 — Полнер, Иван Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1892)
 15.05.1883 — Потоцкий, Болеслав Станиславович, граф, обер-шенк (бриллиантовые знаки — 07.08.1888)
 15.05.1883 — Пургольд, Владимир Федорович, тайный советник
 15.05.1883 — Риман, Карл Фёдорович, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Рот, Константин Иванович, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Рылеев, Александр Михайлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 1896)
 15.05.1883 — Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский (бриллиантовые знаки — 05.04.1887)
 15.05.1883 — Свечин, Александр Алексеевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 15.05.1883 — Сергий (Ляпидевский), архиепископ Кишиневский и Хотинский (бриллиантовые знаки — 06.05.1895)
 15.05.1883 — Скворцов, Николай Николаевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1887)
 15.05.1883 — Старицкий, Егор Павлович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1889)
 15.05.1883 — Старосельский, Дмитрий Семёнович, генерал-лейтенант
 15.05.1883 — Телесницкий, Алексей Владимирович, тайный советник
 15.05.1883 — Тилло, Эдуард Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 05.04.1887)
 15.05.1883 — Фиркс, Александр Александрович, барон, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.01.1887)
 15.05.1883 — Чебышёв, Пафнутий Львович, тайный советник
 15.05.1883 — Шернваль, Канут Генрихович, барон, тайный советник
 15.05.1883 — Шестаков, Иван Алексеевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 10.05.1886)
 15.05.1883 — Шестаков, Пётр Дмитриевич, тайный советник
 15.05.1883 — Эристов, Георгий Романович, князь, генерал от кавалерии (бриллиантовые знаки — 06.10.1888)
 20.06.1883 — Вердер, Бернгард Франц Вильгельм, генерал-лейтенант прусской службы
 24.08.1883 — Ванновский, Пётр Семёнович, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1886)
 30.08.1883 — Колпаковский, Герасим Алексеевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.04.1891)
 ок. 1883/1884 — Никодим I, патриарх Иерусалимский
 1883 или 1884 — Ковалевский, Михаил Евграфович, действительный тайный советник, сенатор
 не позднее 1884 — Кальноки, Густав, граф, фельдмаршал-лейтенант австрийской службы
 не позднее 1884 — Мориц, принц Саксен-Альтенбургский
 1884 — Софроний IV, патриарх Александрийский
 1884 — Фридрих, принц Саксен-Мейнингенский
 1884 — Эрнст, принц Саксен-Мейнингенский
 08.04.1884 — Богдановский, Николай Павлович, тайный советник
 08.04.1884 — Мориц, Петр Алексеевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 16.03.1893)
 06.05.1884 — Анучин, Дмитрий Гаврилович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.01.1896)
 06.05.1884 — Гадолин, Аксель Вильгельмович, генерал-лейтенант
 06.05.1884 — Галл Александр Александрович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 06.05.1884 — Жандр, Александр Павлович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 01.04.1890)
 06.05.1884 — Качалов, Иван Андреевич, генерал-лейтенант
 06.05.1884 — Ромишевский, Владислав Феликсович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 06.05.1884 — Степанов, Пётр Александрович, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 06.05.1884 — Фадеев, Александр Александрович, генерал от артиллерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 06.05.1884 — Эссен, Александр Антонович, генерал-лейтенант
 30.08.1884 — Гурко, Иосиф Владимирович, генерал от кавалерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1887)
 30.08.1884 — Каханов, Иван Семёнович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 09.04.1889)
 16.09.1884 — Волкенштейн-Тростбург, Антон Карл фон, граф (бриллиантовые знаки)
 13.12.1884 — Мондеь, Фридрих фон, барон, фельдмаршал-лейтенант австрийской службы
 14.12.1884 — Ахшарумов, Вениамин Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 10.08.1895)
 19.12.1884 — Горковенко, Николай Степанович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 01.01.1900)
 не позднее 1885 — Иоганн, принц Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский
 1885 — Степанов, Василий Петрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 27.10.1888)
 1885 — Форселлес, Эдуард Фёдорович, барон, генерал от артиллерии (бриллиантовые знаки — 01.04.1890)
 01.01.1885 — Веселовский, Константин Степанович, тайный советник
 01.01.1885 — Кранц, Фердинанд Фердинандович, тайный советник, сенатор
 01.01.1885 — Перцов, Александр Петрович, тайный советник
 24.03.1885 — Велёпольский, Александр, шталмейстер (бриллиантовые знаки — 01.04.1890)
 24.03.1885 — Черкасов, Борис Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 16.03.1893)
 26.03.1885 — Альберт, принц Саксен-Альтенбургский, герцог Саксонский
 13.06.1885 — Свистунов, Александр Павлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1889)
 18.07.1885 — Макар I (Тер-Петросян), Католикос всех армян
 30.08.1885 — Бабкин, Григорий Данилович, генерал от инфантерии
 30.08.1885 — Имеретинский, Александр Константинович, светлейший князь, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 30.08.1885 — Кучевский, Мартын Альбертович, генерал-лейтенант
 30.08.1885 — Мусин-Пушкин, Александр Иванович, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1889)
 30.08.1885 — Нотбек, Владимир Васильевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 30.08.1885 — Радецкий, Фёдор Фёдорович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1888)
 30.08.1885 — Форш, Эдуард Иоганнович, генерал-лейтенант
 24.12.1885 — Тааффе, Эдуард, граф, министр-президент Австрии
 ок. 1885/1886 — Рамберг, Герман Фридрих фон, барон, генерал от кавалерии австро-венгерской службы
 ок. 1886 — Антуан-Мари-Луи-Филипп, герцог де Монпансье, инфант Испанский
 1886 — Ибрагим Эдхем-паша, великий визирь, посол Османской Империи в России
 01.01.1886 — Бер, Дмитрий Борисович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1893)
 01.01.1886 — Галкин-Враской, Михаил Николаевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 01.01.1886 — Георгиевский, Александр Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 01.01.1886 — Цеэ, Василий Андреевич, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 20.01.1890)
 20.03.1886 — Палладий (Раев), архиепископ Казанский и Свияжский (бриллиантовые знаки — 15.05.1892)
 20.03.1886 — Серафим (Протопопов), епископ Самарский и Ставропольский
 13.04.1886 — Волконский, Михаил Сергеевич, князь, тайный советник и егермейстер (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 13.04.1886 — Николаев, Павел Никитич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1895)
 06.05.1886 — Дризен, Александр Фёдорович, барон, генерал-адъютант Его Императорского Величества
 06.06.1886 — Цимсен, Алексей Васильевич, тайный советник
 14.06.1886 — Стромилов Иван Николаевич, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 01.04.1901)
 30.06.1886 — Панафидин, Иван Павлович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 30.08.1892)
 02.07.1886 — Алтухов, Захарий Никифорович, генерал-лейтенант
 30.08.1886 — Быков, Александр Михайлович, тайный советник, лекарь
 30.08.1886 — Бюлер, Фёдор Андреевич, барон, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 10.08.1893)
 30.08.1886 — Воейков, Николай Васильевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1889)
 30.08.1886 — Голицын, Сергей Павлович, князь, генерал-лейтенант
 30.08.1886 — Дедюлин, Александр Яковлевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 02.03.1890)
 30.08.1886 — Маиевский, Николай Владимирович, генерал-лейтенант
 30.08.1886 — Павлов, Платон Петрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1894)
 30.08.1886 — Петрушевский, Михаил Фомич, генерал-лейтенант
 30.08.1886 — Столыпин, Аркадий Дмитриевич, генерал от артиллерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 30.08.1886 — Шереметев, Сергей Алексеевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 20.12.1886 — Кругликов, Аполлон Павлович, тайный советник
 23.12.1886 — Стааль, Фёдор Гедеонович, вице-адмирал
 ок. 1887 — Рама V, король Сиамский
 1887 — Луциано де Кастро Перейра Корте-Реаль, Жозе, премьер-министр Португалии
 01.01.1887 — Биппен, Николай Николаевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 01.01.1887 — Лерхе, Эдуард Васильевич, тайный советник
 01.01.1887 — Манганари, Михаил Павлович, адмирал
 01.01.1887 — Мартынов, Михаил Алексеевич, тайный советник
 01.01.1887 — Самсонов, Гавриил Петрович, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1892)
 01.01.1887 — Чихачёв, Николай Матвеевич, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 01.01.1890)
 05.04.1887 — Андреев, Николай Николаевич, вице-адмирал
 05.04.1887 — Зеленой, Александр Ильич, адмирал (бриллиантовые знаки — 01.01.1891)
 05.04.1887 — Нейдгарт, Борис Александрович, гофмейстер (бриллиантовые знаки — 16.03.1893)
 05.04.1887 — Обермиллер, Александр Леонтьевич, тайный советник, лекарь
 05.04.1887 — Стеценко, Василий Александрович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 21.04.1891)
 05.04.1887 — Трубецкой, Сергей Никитич, князь, тайный советник (бриллиантовые знаки — 28.03.1893)
 05.04.1887 — Феогност (Лебедев, Георгий Иванович), архиепископ Владимирский и Суздальский (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 05.04.1887 — Филиппов, Тертий Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 05.04.1887 — Эрнрот, Казимир Густавович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.01.1890)
 05.04.1887 — Янышев, Иоанн Леонтьевич, протопресвитер соборов (бриллиантовые знаки — 14.11.1894)
 06.05.1887 — Половцов, Александр Александрович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1891)
 06.05.1887 — Святополк-Мирский, Николай Иванович, князь, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1893)
 23.05.1887 — Митрофан (Вицинский), архиепископ Донской и Новочеркасский
 08.06.1887 — Константин I, король Греции
 30.08.1887 — Боткин, Сергей Петрович, тайный советник, почетный лейб-медик Двора Его Императорского Величества
 30.08.1887 — Жуковский, Михаил Михайлович, генерал от артиллерии (бриллиантовые знаки — 14.04.1890)
 30.08.1887 — Калачёв, Аркадий Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1890)
 30.08.1887 — Караваев, Владимир Афанасьевич, тайный советник
 30.08.1887 — Корсаков, Никита Васильевич, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 08.08.1889)
 30.08.1887 — Рерберг, Пётр Фёдорович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1894)
 30.08.1887 — Стюрлер, Александр Николаевич, генерал от кавалерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 30.08.1887 — Трапп Юлий Карлович, тайный советник
 30.08.1887 — Фриде, Александр Яковлевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 не позднее 1888 — Папе, Александр Август Вильгельм фон, генерал-фельдмаршал прусской службы
 1888 — Бисмарк, Герберт фон, князь, министр иностранных дел Германии
 1888 — Греппи, Джузеппе, граф, посол Италии в России
 01.01.1888 — Кузнецов, Дмитрий Иванович, адмирал
 01.01.1888 — Медем, Михаил Николаевич, барон, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 01.01.1888 — Розинг, Илиодор Иванович, сенатор, тайный советник (бриллиантовые знаки — 18.05.1899)
 01.01.1888 — Сергиевский, Николай Александрович, тайный советник
 01.01.1888 — Шварц, Сергей Павлович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 21.08.1896)
 01.01.1888 — Шульц, Павел Антонович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 17.06.1900)
 22.04.1888 — Олсуфьев, Алексей Васильевич, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 24.04.1888 — Дионисий (Хитров), епископ Уфимский и Мензелинский
 24.04.1888 — Пфель, Владимир Карлович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 16.03.1893)
 11.08.1888 — Христофор, принц Греческий
 19.08.1888 — Гернгрос, Александр Родионович, инженер-генерал-лейтенант
 30.08.1888 — Вельяминов, Николай Николаевич, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 30.08.1888 — Данилов, Михаил Павлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1888 — Дараган, Дмитрий Иванович, генерал от инфантерии
 30.08.1888 — Махотин, Николай Антонович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1892)
 30.08.1888 — Мезенцов, Пётр Иванович, генерал-лейтенант
 30.08.1888 — Обручев, Николай Николаевич, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 30.08.1888 — Рооп, Христофор Христофорович, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 01.01.1895)
 30.08.1888 — Таубе, Максим Антонович, барон, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1893)
 30.08.1888 — Шаховской, Иван Фёдорович, князь, генерал-адъютант Его Императорского Величества
 30.08.1888 — Якимович, Александр Алексеевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1894)
 06.10.1888 — Багратион-Мухранский, Иван Константинович, князь, генерал-лейтенант
 06.10.1888 — Попко, Иван Диомидович, генерал-лейтенант
 06.10.1888 — Цёге-фон-Мантейфель, Николай Максимович, генерал-лейтенант
 15.10.1888 — Пещуров, Алексей Алексеевич, вице-адмирал
 1889 — Гакстгаузен, обер-шталмейстер Двора Его Величества короля Датского
 1889 — Фридрих Вильгельм, принц Гогенлоэ-Ингельфинген
 1889 — Левенскольд, Карл фон, обер-гофмаршал Двора короля Датского (бриллиантовые знаки — 1904)
 1889 — Майбах, Альберт фон, министр торговли Пруссии
 1889 — Осман Нури-паша, маршал Османской Империи
 1889 — Перпоншер Седльницкий, Фридрих фон, граф, генерал от инфантерии прусской службы
 1889 — Плесс, Ганс Генрих XI, князь и герцог фон Плесс, граф фон Гохберг
 1889 — Путткаммер, Роберт Виктор фон, барон, министр внутренних дел Пруссии
 1889 — Раух, Фёдор фон, обер-шталмейстер двора прусского короля
 1889 — Тауфик-паша, хедив Египетский
 1889 — Трикупис, Харилаос, премьер-министр Греции
 1889 — Штольберг-Вернигероде, Отто цу, граф, министр Двора короля Германского, обер-камергер (бриллиантовые знаки)
 1889 — , граф (бриллиантовые знаки — 1892)
 не позднее 1889 — Эрнст Людвиг, великий герцог Гессен-Дармштадтский
 01.01.1889 — Безобразов, Владимир Павлович, тайный советник
 01.01.1889 — Вышнеградский, Иван Алексеевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1893)
 01.01.1889 — Дурново, Иван Николаевич, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 01.01.1889 — Кокшаров, Николай Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 21.04.1891)
 01.01.1889 — Манасеин, Николай Авксентьевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1894)
 01.01.1889 — Ровинский, Дмитрий Александрович, тайный советник
 01.01.1889 — Сипягин, Всеволод Николаевич, генерал-лейтенант
 01.01.1889 — Тизенгаузен, Николай Оттович, барон, тайный советник, сенатор
 09.04.1889 — Гавриил (Кикодзе), святитель, епископ Имеретинский
 09.04.1889 — Герман (Осецкий), епископ Кавказский и Екатеринодарский
 09.04.1889 — Гудовкий, Логин Егорович, тайный советник
 09.04.1889 — Манвелов, Александр Николаевич, князь, генерал от кавалерии, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 17.04.1894)
 09.04.1889 — Ненарокомов, Иван Александрович, тайный советник
 09.04.1889 — Оом, Фёдор Адольфович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 17.04.1894)
 09.04.1889 — Остен-Сакен, Фёдор Романович, барон, тайный советник (бриллиантовые знаки — 27.12.1903)
 09.04.1889 — Павел (Доброхотов), епископ Олонецкий и Петрозаводский
 09.04.1889 — Скалон, Николай Антонович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 17.04.1894)
 09.04.1889 — Смирнов, Николай Павлович, тайный советник
 09.04.1889 — Стааль, Егор Егорович, барон, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 18.01.1895)
 09.04.1889 — Тернер, Фёдор Густавович, тайный советник (бриллиантовые знаки — знаки 11.01.1901)
 08.08.1889 — Белокопытов, Сергей Дмитриевич, генерал-лейтенант
 13.08.1889 — Орловский, Николай Осипович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1894)
 30.08.1889 — Горемыкин, Александр Дмитриевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1895)
 30.08.1889 — Грессер, Пётр Аполлонович, генерал-лейтенант
 30.08.1889 — Дандевиль, Виктор Дезидерьевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.02.1894)
 30.08.1889 — Драгомиров, Михаил Иванович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1894)
 30.08.1889 — Заика, Владимир Денисович, тайный советник
 30.08.1889 — Зверев, Николай Яковлевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1889 — Корф, Андрей Николаевич, барон, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 30.08.1891)
 30.08.1889 — Мельницкий, Николай Николаевич, генерал-лейтенант
 30.08.1889 — Пещуров, Михаил Алексеевич, тайный советник
 30.08.1889 — Розенбах, Николай Оттонович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.01.1895)
 30.08.1889 — Татищев, Иван Дмитриевич, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1895)
 30.08.1889 — Цытович, Эраст Степанович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 30.08.1894)
 09.12.1889 — Алхазов, Яков Кайхосрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 10.08.1894)
 21.12.1889 — Рейсс, Генрих XVIII, принц Рейсс-Кёстриц (младшей линии)
 1890 — Мухаммед Таги Мирза Рукнуд Доулэ, правитель Хорасана
 не позднее 1890 — Арисугава-но-мия Тарухито, принц Японии
 не позднее 1890 — Комацу-но-мия Акихито, принц Японии
 01.01.1890 — Безобразов, Алексей Порфирьевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 24.02.1898)
 01.01.1890 — Гартинг, Николай Мартынович, тайный советник
 01.01.1890 — Гюббенет, Адольф Яковлевич, статс-секретарь Его Императорского Величества
 01.01.1890 — Капустин, Михаил Николаевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 21.09.1899)
 01.01.1890 — Мордвинов, Семён Александрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1899)
 01.01.1890 — Пятницкий, Александр Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 26.08.1897)
 01.01.1890 — Репинский, Григорий Козьмич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 16.05.1902)
 01.01.1890 — Штакельберг, Фёдор Федорович, барон, тайный советник
 15.01.1890 — Залесов, Николай Гаврилович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1895)
 01.04.1890 — Вениамин (Быковский), епископ Черниговский и Нежинский
 01.04.1890 — Вешняков, Владимир Иванович, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 01.04.1890 — Голицын, Борис Федорович, князь, обер-егермейстер (бриллиантовые знаки — 02.04.1895)
 01.04.1890 — Завойко, Василий Степанович, адмирал
 01.04.1890 — Зиновьев, Иван Алексеевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 30.04.1899)
 01.04.1890 — Корф, Константин Николаевич, барон, гофмейстер
 01.04.1890 — Марков, Павел Алексеевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1901)
 01.04.1890 — Нелидов, Александр Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 02.04.1897)
 01.04.1890 — Никанор (Бровкович), архиепископ Херсонский и Одесский
 01.04.1890 — Орлов-Давыдов, Анатолий Владимирович, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 01.04.1890 — Пилкин, Константин Павлович, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 06.12.1894)
 01.04.1890 — Рихтер Петр Александрович, статс-секретарь Его Императорского Величества
 01.04.1890 — Юсупов, Николай Борисович (младший), князь, гофмейстер
 14.04.1890 — Башилов, Пётр Александрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1894)
 20.05.1890 — Виктор Эммануил III, король Италии
 15.07.1890 — Медем, Николай Николаевич, генерал-лейтенант, барон
 22.07.1890 — Клемм, Оскар Карлович, генерал от инфантерии
 30.08.1890 — Данилович, Григорий Григорьевич, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 02.08.1893)
 30.08.1890 — Кильхен, Сергей Алексеевич, генерал-лейтенант
 30.08.1890 — Пещуров, Пётр Алексеевич, тайный советник
 30.08.1890 — Платов, Александр Степанович, генерал от артиллерии
 30.08.1890 — Прибиль, Николай Иванович, тайный советник
 30.08.1890 — Чавчавадзе, Захарий Гульбатович, князь, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 20.08.1895)
 не позднее 1891 — Вильгельм Николай, герцог Вюртембергский
 не позднее 1891 — Карно, Мари Франсуа, президент Франции
 ок. 1891 — Адольф Фридрих V, великий герцог Мекленбург-Стрелицкий
 1891 — Арисугава-но-мия Такэхито, принц Японии
 1891 — Дмитрий Павлович, великий князь
 1891 — Китасиракава-но-мия Ёсихиса, принц Японии
 1891 — Лабулэ, Антуан Рене Поль Лефевр де, посол Франции в Петербурге
 1891 — Лендорф, Генрих фон, граф, генерал-адъютант прусского короля
 1891 — Рибо, Александр, министр иностранных дел Франции (бриллиантовые знаки — 16.05.1915)
 1891 — Фрейсине, Шарль, военный министр Франции
 01.01.1891 — Всеволожский, Дмитрий Андреевич, вице-адмирал
 01.01.1891 — Ленц, Эдуард Эдуардович, тайный советник
 01.01.1891 — Нератов, Анатолий Иванович, тайный советник
 01.01.1891 — Оржевский, Пётр Васильевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 02.04.1895)
 01.01.1891 — Пахман, Семён Викентьевич, тайный советник
 01.01.1891 — Ренненкампф, Константин Карлович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1895)
 01.01.1891 — Сабуров, Пётр Александрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 25.12.1904)
 01.01.1891 — Сиверс, Эммануил Карлович, граф, обер-гофмейстер, сенатор (бриллиантовые знаки — 1897)
 01.01.1891 — Ушаков, Сергей Петрович, тайный советник, сенатор
 01.01.1891 — Харитонов, Алексей Александрович, действительный тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1896)
 01.01.1891 — Шамшин, Иван Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 09.03.1895)
 01.01.1891 — Яновский, Кирилл Петрович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1895)
 25.01.1891 — Франц Фердинанд, эрцгерцог Австрийский-Эсте
 11.04.1891 — Ферспик, Густав, барон, генерал-адъютант короля Вильгельма III
 21.04.1891 — Безак, Николай Александрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 21.04.1891 — Козлов, Александр Александрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 21.04.1891 — Крассовский, Эдуард-Антон Яковлевич, тайный советник
 21.04.1891 — Плеве, Вячеслав Константинович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1902)
 21.04.1891 — Струве, Кирилл Васильевич, гофмейстер
 21.04.1891 — Шебеко, Николай Игнатьевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 02.04.1895)
 12.05.1891 — Божидар Петрович-Негош, министр внутренних дел Черногории (бриллиантовые знаки)
 15.05.1891 — Ионафан (Руднев), архиепископ Ярославский и Ростовский
 15.05.1891 — Иустин (Охотин), епископ Курский и Белгородский (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 15.05.1891 — Макарий (Миролюбов), архиепископ Донской и Новочеркасский
 29.08.1891 — Ристич, Йован, министр иностранных дел Сербии
 30.08.1891 — Бобриков, Николай Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1891 — Малахов, Николай Николаевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1891 — Неелов, Павел Филиппович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1891 — Подымов, Александр Дормидонтович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1899)
 30.08.1891 — Ребиндер, Александр Алексеевич, генерал от инфантерии (бриллиантовые знаки — 10.08.1894)
 30.08.1891 — Соханский, Георгий Дмитриевич, генерал-лейтенант
 30.08.1891 — Хлебников, Константин Дмитриевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1899)
 30.08.1891 — Чавчавадзе, Николай Зурабович, князь, генерал-лейтенант
 30.08.1891 — Эллис, Александр Вениаминович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 1892 — Фуад-Паша, маршал Османской Империи (бриллиантовые знаки — 1893)
 01.01.1892 — Герард, Николай Николаевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 09.04.1900)
 01.01.1892 — Гирш, Густав Иванович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 06.12.1900)
 01.01.1892 — Деспот-Зенович, Александр Иванович, тайный советник
 01.01.1892 — Дудинский, Михаил Фёдорович, генерал-лейтенант
 01.01.1892 — Кедров, Константин Васильевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 01.01.1892 — Коробьин, Владимир Григорьевич, тайный советник, сенатор
 01.01.1892 — Кремер, Оскар Карлович, генерал-адъютант Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 06.12.1894)
 01.01.1892 — Лего, Федор Петрович, тайный советник
 01.01.1892 — Менгден, Владимир Михайлович, барон, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1903)
 01.01.1892 — Оголин, Александр Степанович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1910)
 01.01.1892 — Орлов, Иван Николаевич, тайный советник
 01.01.1892 — Сомов, Афанасий Николаевич, тайный советник
 01.01.1892 — Татищев, Александр Александрович, тайный советник, сенатор
 01.01.1892 — Фанстиль, Егор Иванович, тайный советник, сенатор
 01.04.1892 — Влангали, Александр Георгиевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 19.06.1902)
 05.04.1892 — Мещерский, Александр Васильевич, князь, шталмейстер
 15.05.1892 — Гермоген (Добронравин), епископ Псковский и Порховский
 14.06.1892 — Балинский, Иван Михайлович, тайный советник
 30.08.1892 — Величко, Филадельф Кириллович, генерал-лейтенант
 30.08.1892 — Пестич, Филимон Васильевич, генерал-лейтенант
 30.08.1892 — Чемерзин, Алексей Яковлевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 ок. 1893 — Александр Обренович, король Сербии
 ок. 1893 — Милан I Обренович, король Сербии
 1893 — Вальдерзее, Альфред фон, генерал от кавалерии прусской службы
 1893 — Гольц, Макс фон дер, адмирал прусской службы (бриллиантовые знаки — 12.01.1895)
 1893 — Ланн, Гюстав Луи, маркиз де Монтбелло
 1893 — Мирза Али Асгар Хан Аминус Султан, визирь Персии
 01.01.1893 — Газенвинкель, Егор Васильевич, тайный советник
 01.01.1893 — Лилиенфельд-Тоаль, Павел Фёдорович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 01.01.1899)
 01.01.1893 — Окулов, Николай Михайлович, тайный советник
 01.01.1893 — Сабуров, Андрей Александрович, статс-секретарь Его Императорского Величества (бриллиантовые знаки — 01.01.1903)
 02.01.1893 — Сеид-Абдул-Ахад-хан, эмир Бухарский (бриллиантовые знаки)
 16.02.1893 — Герасим (Протопапас), патриарх Иерусалимский
 16.03.1893 — Алексеев, Георгий Петрович, гофмейстер (бриллиантовые знаки — 13.04.1897)
 16.03.1893 — Горчаков, Михаил Александрович, князь, тайный советник
 16.03.1893 — Остен-Сакен, Николай Дмитриевич, граф, тайный советник (бриллиантовые знаки — 30.03.1901)
 28.03.1893 — Амилахори, Иван Гивич, князь, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1899)
 03.06.1893 — Мкртич I Хримян, католикос всех Армян
 09.08.1893 — Георг V, король Великобритании
 30.08.1893 — Бунаков, Василий Александрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1893 — Вревский, Александр Борисович, барон, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1893 — Зедделер, Логгин Логгинович, барон, генерал-лейтенант
 30.08.1893 — Нарбут, Александр Николаевич, генерал от инфантерии
 30.08.1893 — Овандер, Яков Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1893 — Шишкин, Николай Павлович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 13.06.1898)
 не позднее 1894 — Каприви, Лео фон, граф, генерал от инфантерии прусской службы
 1894 — Девель, Жюль, министр юстиции Франции
 1894 — Дюпюи, Шарль, премьер-министр Франции
 1894 — Кудрин, Владимир Сергеевич, тайный советник (бриллиантовые знаки — 06.04.1903)
 1894 — Маршал фон Биберштейн, Адольф, барон, министр иностранных дел Германии (бриллиантовые знаки — 1903)
 1894 — Серебряков, Александр Тимофеевич, тайный советник
 1894 — Соссье, Феликс Густав, дивизионный генерал французской службы (бриллиантовые знаки — 1896)
 01.01.1894 — Малковский, Константин Осипович, тайный советник
 01.01.1894 — Протасов-Бахметев, Николай Алексеевич, граф, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 24.01.1894 — Захарьин, Григорий Антонович, тайный советник
 10.04.1894 — Пальмен, Иоган Филипп, барон, вице-председатель Судебного департамента Финляндского сената
 17.04.1894 — Арсеньев, Дмитрий Сергеевич, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 17.04.1894 — Бобринский, Александр Алексеевич, граф, обер-гофмейстер (бриллиантовые знаки — 01.01.1899)
 17.04.1894 — Брок, Николай Петрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 28.03.1904)
 17.04.1894 — Васильковский, Антон Степанович, генерал-лейтенант
 17.04.1894 — Властов, Георгий Константинович, тайный советник (бриллиантовые знаки — 08.12.1896)
 17.04.1894 — Голицын, Иван Михайлович, князь, гофмейстер
 17.04.1894 — Шиллинг, Николай Густавович, барон, вице-адмирал (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 15.05.1894 — Амвросий (Ключарёв), архиепископ Харьковский и Ахтырский
 15.05.1894 — Базаров, Иван Иванович, протоиерей
 15.05.1894 — Варсонофий (Охотин), епископ Симбирский и Сызранский
 15.05.1894 — Владимир (Петров), архиепископ Казанский и Свияжский
 15.05.1894 — Евгений (Шерешилов), епископ Могилевский и Мстиславский
 15.05.1894 — Мартиниан (Муратовский), епископ Таврический и Симферопольский
 15.05.1894 — Феоктист (Попов), архиепископ Рязанский и Зарайский
 08.08.1894 — Альбрехт, герцог Вюртембергский
 08.08.1894 — Георг, принц Греческий
 08.08.1894 — Кристиан X, король Дании
 08.08.1894 — Луитпольд, принц-регент Баварии
 08.08.1894 — Людвиг III, король Баварии
 08.08.1894 — Рама VI, король Сиамский
 08.08.1894 — Фердинанд I, король Румынский
 08.08.1894 — Фридрих Август III, король Саксонии
 30.08.1894 — Винберг, Виктор Фёдорович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 07.08.1901)
 30.08.1894 — Григорьев, Дмитрий Петрович, генерал-лейтенант
 30.08.1894 — Дмитровский, Виктор Иванович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 01.01.1901)
 30.08.1894 — Духовский, Сергей Михайлович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 14.05.1896)
 30.08.1894 — Леер, Генрих Антонович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 13.06.1898)
 30.08.1894 — Лейхт, Степан Андреевич, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1899)
 30.08.1894 — Струков, Александр Петрович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 06.12.1901)
 30.08.1894 — Уньковский, Сергей Семёнович, генерал-лейтенант (бриллиантовые знаки — 26.10.1898)
 30.08.1894 — Черевин, Пётр Александрович, генерал-лейтенант

Кавалеры эпохи Николая II

См. также 
 Список кавалеров ордена Александра Невского (Российская Федерация)

Примечания

Литература 
 
 Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: Биобиблиогр. cлов. в 3-х томах / Авт.-сост. В. П. Пономарев, В. М. Шабанов. — М.: Русскій Міръ, 2009. — т. 1. 936 с.: ил., т. 2. 896 с.: ил., т. 3. 1056 с.: ил. — (Энциклопедии «Русского Міра»). — ISBN 978-5-89577-143-3, 978-5-89577-144-0, 978-5-89577-145-7

 0
орден Святого Александра Невского